Aleš Burnik, slovenski hokejist, * 25. julij 1980, Jesenice.

Burnik je večino kariere igral za kluba HK Acroni Jesenice in HK Slavija, od sezone 2007 pa je igral za HDK Maribor, kjer se je po sezoni 2010/11 upokojil.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 97
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 17
| 3
| 11
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 20
| 6
| 7
| 13
| +13
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 7
| 3
| 7
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 9
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 25
| 0
| 5
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 22
| 6
| 9
| 15
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 22
| 4
| 6
| 10
|
| 10
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| +2
| 2
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 26
| 5
| 6
| 11
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 15
| 2
| 3
| 5
| +1
| 10
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 23
| 9
| 16
| 25
|
| 14
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 28
| 10
| 10
| 20
|
| 22
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 35
| 12
| 12
| 24
|
| 18
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 27
| 5
| 7
| 12
|
| 8
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |340
| bgcolor="#7FFF00" |73
| bgcolor="#7FFF00" |101
| bgcolor="#7FFF00" |184
| bgcolor="#7FFF00" |+18
| bgcolor="#7FFF00" |194
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |56
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |15
| bgcolor="#7FFF00" |+2
| bgcolor="#7FFF00" |24
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HDK Maribor
Jeseniški športniki
Slovenski hokejski trenerji
Trenerji HD HS Olimpija